The Show ("lo spettacolo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Ridolini al varietà (The Show) – cortometraggio muto statunitense del 1922 diretto da Larry Semon e Norman Taurog
 Il padiglione delle meraviglie (The Show) – film muto statunitense del 1927 diretto da Tod Browning
 The Show – film documentario del 1995 diretto da Brian Robbins
 The Show – colonna sonora del film di Brian Robbins
 This Is Your Death (distribuito anche col titolo The Show) – film del 2017 diretto da Giancarlo Esposito

Musica 
 The Show – singolo del gruppo musicale pop britannico Girls Aloud
 The Show – singolo di Lenka
 The Show – album degli eMC
 The Show – singolo delle Reddi

Televisione 
 The Show – serie televisiva statunitense del 1996
 The Show – serie televisiva britannica del 1997
 The Show – programma televisivo sudcoreano del 2011

Persone 
 TheShow – duo di youtuber e personaggi televisivi

Altro 
 The Show – concerto del gruppo musicale sudcoreano Blackpink, tenutosi in diretta streaming il 31 gennaio 2021

Pagine correlate 
 Show (disambigua)